Nick Kyrgios era il detentore del titolo ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale John Isner ha battuto Ryan Harrison con il punteggio di 7-66, 7-67.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Jack Sock (quarti di finale)
  John Isner (campione)
  Gilles Müller (semifinale)
  Ryan Harrison (finale)

<li> Kyle Edmund (semifinale)
<li> Donald Young (secondo turno)
<li> Chung Hyeon (primo turno)
<li> Jared Donaldson (secondo turno)

Qualificati 

  Quentin Halys (secondo turno)
  Stefan Kozlov (primo turno)

<li> Tommy Paul (quarti di finale)
<li> Tim Smyczek (primo turno)

Wildcard 

  Christopher Eubanks (quarti di finale)
  Taylor Fritz (primo turno)

<li> Reilly Opelka (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BB&T Atlanta Open 2017